parco naturale – area naturale protetta
 ampio giardino – spesso ad uso pubblico
 parco cittadino (chiamato anche parco civico, parco urbano, parco pubblico) – spazio pubblico di una città 
 parco giochi – spazio pubblico attrezzato per bambini
 giardino zoologico – o zoo
 parco di divertimento – o parco a tema
 parco letterario
 fino al 1930 nome del comune di Altofonte (PA)

Altro 
 John Parco – ex hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano ed allenatore di hockey

Altri progetti